Петрић (патроним са значењем "син Петра") је словенско, хрватско и српско презиме. Оно се може односити на:
 Бранка Петрић (рођ. 1937), српска глумица
 Влада Петрић (рођ. 1928), југословенски филмски редитељ, сценариста и глумац
 Владимир Петрић (рођ. 1975), југословенски и српски рукометаш
 Јакша Петрић (1922—1993), друштвено-политички радник СФР Југославије и СР Хрватске
 Младен Петрић (рођ. 1981), хрватски фудбалер
 Невенка Петрић (1927—2015), српска књижевница
 Немања Петрић (рођ. 1987), српски одбојкаш
 Никола Петрић (рођ. 1991), српски голман
 Фране Петрић (1529—1597), венецијански филозоф, полихистор, хуманиста и учењак

Референце 

Словеначка презимена
Хрватска презимена
Српска презимена